Heinrich von Nassau-Beilstein ist der Name folgender Personen:
* Heinrich I. von Nassau-Beilstein (1323–1378/80), Graf von Nassau-Beilstein, siehe Heinrich I. (Nassau-Beilstein)
 Heinrich II. von Nassau-Beilstein (1374–1412?), Graf von Nassau-Beilstein, siehe Heinrich II. (Nassau-Beilstein)
 Heinrich III. von Nassau-Beilstein (vor 1418–1477), Inhaber mehrerer geistlicher Ämter und Mitregent von Nassau-Beilstein, siehe Heinrich III. (Nassau-Beilstein)
 Heinrich IV. von Nassau-Beilstein (1448/49–1499), Graf von Nassau-Beilstein und Offizier im Dienst verschiedener Fürsten, siehe Heinrich IV. (Nassau-Beilstein)